Municipio de Lewis puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lewis (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Lewis (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bottineau.
 Municipio de Lewis (condado de Clay, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Lewis (condado de Pottawattamie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pottawattamie.
 Municipio de Lewis (condado de Gove, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Gove.
 Municipio de Lewis (condado de Mille Lacs, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mille Lacs.
 Municipio de Lewis (condado de Holt, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Holt.
 Municipio de Lewis (condado de Nueva Madrid, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Nueva Madrid.
 Municipio de Lewis (condado de Clay, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Lewis (condado de Brown, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Lewis (condado de Lycoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lycoming.
 Municipio de Lewis (condado de Northumberland, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Northumberland.
 Municipio de Lewis (condado de Union, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Union.